Fritze ist der Familienname folgender Personen:

 Barthold Fritze (1697–1766), deutscher Erfinder, Musiktheoretiker und Tasteninstrumentenbauer
 Carl Wilhelm Fritze (1791–1842), deutscher Kaufmann
 Carl Wilhelm August Fritze (1781–1850), deutscher Kaufmann und Politiker
 Christiane Fritze (* 1967), deutsche Werkstoffwissenschaftlerin und Hochschulpräsidentin
 Eduard Fritze (1849–1926), deutscher Architekt und Politiker
 Erich Fritze (1923–1991), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

 Georg Fritze (1874–1939), deutscher Pfarrer und Theologe
 Gotthelf Christlieb Fritze (1744–1815), niedersorbischer evangelischer Pfarrer und Autor
 Gottlieb Fritze (1740–1793), deutscher Arzt 
 Heinrich Fritze (1792–1879), preußischer Generalleutnant
 Herbert Fritze (1905–??), deutscher Fußballspieler
 Johann Fritze (1490–1544), deutscher reformatorischer Geistlicher
 Johann Friedrich Fritze (1747–1819), niedersorbischer evangelischer Pfarrer, siehe Jan Bjedrich Fryco
 Johann Friedrich Fritze (Mediziner) (1735–1807), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johann Gotthelf Fritze (1717–1796), deutscher Verleger in Mecklenburg

 Konrad Fritze (1930–1991), deutscher Historiker
 Lothar Fritze (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler
 Otto Fritze, deutscher Fußballspieler
 Petrus Fritze (1584–1648), deutscher Diplomat und Jurist
 Sören Fritze (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Tom Fritze (* 1965), deutscher Autor
 Uta Fritze (* 1955), deutsche Astrophysikerin und Astronomin
 Werner Fritze (1836–1925), deutscher Kaufmann und Politiker
 Wolfgang H. Fritze (1916–1991), deutscher Historiker